Mazzanesi – abitanti di Mazzano Romano
Mazzanesi – abitanti di Mazzano